Кабден има више значења:
 Кабден (Илиноис)
 Кабден (Минесота)